NUD ist eine Abkürzung für:

 Nichtulzeröse Dyspepsie, sog. funktionelle Beschwerden im Oberbauch (für die somit keine objektive Ursache gefunden werden kann)
 En Nahud im Sudan – Internationaler Flughafencode
 neighbour unreachability detection in der iproute2-Software

NUD